Pretties for You – debiutancki album zespołu Alice Cooper wydany w 1969 roku.

Lista utworów

Skład 
 Alice Cooper – wokal, harmonijka
 Glen Buxton – gitara
 Michael Bruce – gitara rytmiczna, keyboard
 Dennis Dunaway – bas
 Neal Smith – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Alice Coopera
Albumy muzyczne wydane w roku 1969
Albumy Straight Records